Winston County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Winston County (Alabama)
 Winston County (Mississippi)